Francesco I Gonzaga (Màntua, 1366 – Màntua, 1407) senyor de Màntua
 Gianfrancesco I Gonzaga (Màntua, 1395 – Màntua, 1444) marquès de Màntua
 Francesco Gonzaga (1444-1483) (Màntua, 1444 – Bolonya, 1483) cardenal italià
 Francesco II Gonzaga (Màntua, 1466 – Màntua, 1519) marquès de Màntua
 Francesco III Gonzaga (Màntua, 1533 – Màntua, 1550) duc de Màntua
 Francesco Gonzaga (1538-1566) (Palerm, 1538 - Roma, 1566) cardenal italià
 Francesco IV Gonzaga (Màntua, 1586 – Màntua, 1612) duc de Màntua